Бикбулатбаш () — гора в Ишимбайском районе Башкортостана Российской Федерации. 
Код ГКГН 668230.

На вершине находится геодезический знак. Здесь начинается речушка Карамалуя, левый приток Шиды.

Проходит дорога местного значения от Сайраново к хребту Кадералы (на востоке).

Находится севернее г. Будалашбаш. Недалеко от Бикбулатбаша находятся безымянные вершины: 505,9 и 506,1 (к востоку); 486,5 (к западу); 491,1 (к северу).

В 4,5 км — Сайраново, Ишимбай — в 9,6 км.

Примечания 

Горные вершины Ишимбайского района